Prva makedonska fudbałska liga 2018/2019 była 27. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 11 sierpnia 2018 do 26 maja 2019 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga. 
Shkëndija Tetovo zdobyła drugi tytuł z rzędu, a 3. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva Liga 
Sileks Kratovo wygrał 3:2 w finale baraży z Tikveš drużyną Vtora Liga o miejsce w Prva liga.

Drabinka

Półfinały

Finał

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2018/2019 - rsssf
 Prva liga 2018/2019 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2018 w Macedonii
2019 w Macedonii Północnej